Open Book Winter Album — второй сольный  акустический альбом вокалиста группы Blue October Джастина Фёрстенфелда, был записан во время сольного тура Фёрстенфелда «Open Book» в январе-феврале 2017 года и был выпущен 24 ноября 2017 года в цифровом формате, CD и винил.

Об альбоме 
Песни на альбоме представляют собой сочетание старых неизданных песен 5591 (Define the Trail, Gun Metal Blue, Morning Everything), треков из периода 5591, которые позже были выпущены Blue October (Graceful Dancing, Sorry Hearts), песен с альбомов Blue October (треки 7-19) и ранее неизданный трек «Pink».

Список композиций

Участники записи 
 Джастин Фёрстенфелд — стихи, вокал, гитара

Продакшн:
 Эрик Д. Хольц — запись, звукоинженер, дополнительное сведение
 Кевин Батлер - мастеринг
 Джастин Фёрстенфелд — продюсер
 Крис Барбер - фото

Источники

Ссылки 

Альбомы 2017 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Blue October